Jakovlje est un toponyme qui peut désigner :
Jakovlje, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zagreb ;
Jakovlje, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.